The Marauders – cortometraggio del 1912 diretto da Allan Dwan
The Marauders – film del 1947 diretto da George Archainbaud
 I razziatori (The Marauders) – film del 1955 diretto da Gerald Mayer
The Marauders – film del 2013 cortometraggio del 2013 diretto da Glen Fox e Matt Hookings